In lingua italiana, porco (anche maiale) è il nome comune del mammifero il cui nome scientifico è sus scrofa domesticus.

Architettura 
 Castel del Porco – altro nome del Castel Greifenstein, edificio del Trentino-Alto Adige

Astronomia 
 7231 Porco – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Porco – comune della Bolivia
 Isola del Porco – isola appartenente al comune della Maddalena, nel mar Tirreno

Persone 
 Carolyn Porco – scienziata e divulgatrice statunitense
 Francesco Porco – tuffatore italiano
 John Porco – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano
 Toribio Porco Ticona – cardinale e vescovo cattolico boliviano

Altro 
 Porco – carne di suino macellato
 Porco Rosso – film d'animazione del 1992 diretto da Hayao Miyazaki
 Porco Rosso o semplicemente Porco – personaggio del manga Hikōtei jidai e dell'omonimo film d'animazione